Osoby o tym nazwisku:
 Marko Bandelli – słoweński polityk i przedsiębiorca
 Stefan Bandelli – katolicki duchowny